Torri steht für:

 Torri, Ortsteil der Gemeinde Rignano sull’Arno, Provinz Florenz, Italien
 Armido Torri (1938–2022), italienischer Ruderer
 Pietro Torri (um 1650–1737), italienischer Komponist

Siehe auch:
 Tori
 Torry